Маче́те:
 Мачете — большой широкий нож.
 Мачете — музыкальная группа, созданная Ярославом Малым.
 «Мачете» — фильм Роберта Родригеса и прозвище главного героя этого фильма в исполнении актёра Дэнни Трехо.

См.также 
 «Мачете убивает» — фильм Роберта Родригеса, продолжение фильма «Мачете».
 «Machete Music» — лейбл звукозаписи, ориентированный на музыку в стиле Urban.
 «Machete records» — музыкальный лейбл Ярослава Малого, лидера украинской рок-группы «ТОКИО».